Раднево:

 Раднево — город в Болгарии. Находится в Старозагорской области, входит в общину Раднево.
 Раднево — община в Болгарии. Входит в состав Старозагорской области.